Hart Open 2006 – tenisowy turniej ITF kategorii ITF Women’s Circuit w sezonie 2006 z cyklu Hart Open rozgrywany w dniach 6–12 listopada 2006 roku w Zawadzie koło Opola na kortach dywanowych w hali o puli nagród wynoszącej 25 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Bibliografia 
 

Hart Open
2006 w tenisie ziemnym
2006 w polskim sporcie